Росс Шулер Томас () — американский актёр.

Биография 
Росс родился 21 августа 1981 году в городе Стоктон. Там же окончил среднюю школу «St. Mary’s High School». Обучался театру в университет штата Аризона и в университете Южной Калифорнии. Окончил в мае 2005 года Университет Южной Калифорнии со степенью бакалавра театрального искусства. Позже переехал в Лос-Анджелес, чтобы продолжить карьеру в кино и на телевидении.

Фильмография 

|}

Ссылки